Brajiliwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /Brailowka) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Losowa, siehe Brajiliwka (Losowa)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Nowa Uschyzja, siehe Brajiliwka (Nowa Uschyzja)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Onufrijiwka, siehe Brajiliwka (Onufrijiwka)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Dnister, siehe Brajiliwka (Dnister)